Кубок Казахстану з футболу 2007 — 16-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Тобол.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 березня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 квітня 2007

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2007

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 травня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 травня 2007

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/26 вересня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/26 вересня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/26 вересня 2007

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 жовтня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2007
Казахстан
2007 у Казахстані